Bruno-René Huchez, productor de cinema i guionista de França
 Brands Hatch, circuit automobilístic situat a Kent, al Regne Unit
 brh també és el codi ISO 639-3 del brahui, llengua parlada pels brahuis del Balutxistan